Безіменна — річка в Україні, у Рівненському й Гощанському районі Рівненської області. Права притока Містка (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 9,4 км.

Розташування 
Бере початок у південно-східній частині села Тайкури. Тече переважно на північний схід між Посягвою та Сергіївкою і біля села Ясне впадає у річку Місток, ліву притоку Горині.

Примітки

Посилання 

 

Малі річки України
Річки Рівненського району
Річки України без назви